Ulica Wiejska w Białymstoku
 Ulica Wiejska w Helu
 Ulica Wiejska w Warszawie
 Ulica Wiejska w Prudniku
 Ulica Wiejska w Siemianowicach Śląskich

Wiejska